Luis Gasca – critico cinematografico e del fumetto spagnolo
Luis Gasca – cestista spagnolo
Luis Gasca – trombettista